Les lettres CEDS peuvent correspondre à :
 Centre d'études diplomatiques et stratégiques ;
 Comité européen des Droits sociaux.